Das National League Wild Card Playoff 2021 ist das Spiel zwischen den beiden Wild-Card-Gewinnern der National League Baseball. Der Sieger dieses Spieles tritt in den National League Division Series 2021 gegen den besten Divisionsieger der NL an. Es wurde nur ein Spiel ausgetragen, dieses findet am 6. Oktober 2021 statt.

Die Paarung lautet:
 Los Angeles Dodgers (2. NL West, 106–56) gegen St. Louis Cardinals (3. NL Central, 90–72)

Weiterer Verbleib in der Postseason 
Siehe Hauptartikel: MLB 2021, ALWC 2021, NLDS 2021, ALDS 2021, NLCS 2021, ALCS 2021, World Series 2021

Spielzusammenfassung 
Mittwoch, 6. Oktober 2021, 17:10 PDT im Dodger Stadium in Los Angeles, Kalifornien

Zuschauer: 53.193

Einzelnachweise 

2021
Baseball 2021
Sportveranstaltung in Los Angeles
Baseball (Vereinigte Staaten)
Los Angeles Dodgers
St. Louis Cardinals